Łaskuny (Paradoxurinae) – podrodzina niewielkich, nocnych ssaków drapieżnych z rodziny wiwerowatych (Viverridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w południowej i południowo-wschodniej Azji.

Systematyka 
Do podrodziny należą następujące występujące współcześnie rodzaje:
 Arctogalidia  – łaskunek – jedynym przedstawicielem jest Arctogalidia trivirgata  – łaskunek trójpręgi
 Arctictis  – binturong – jedynym przedstawicielem jest Arctictis binturong  – binturong orientalny
 Paguma  – paguma – jedynym przedstawicielem jest Paguma larvata  – paguma chińska
 Macrogalidia  – łaskuniak – jedynym przedstawicielem jest Macrogalidia musschenbroekii  – łaskuniak brązowy
 Paradoxurus  – łaskun

oraz rodzaje wymarłe:
 Ketketictis 
 Kichechia 
 Lufengictis 
 Mioparadoxurus 
 Orangictis 
 Pseudocivetta

Uwagi

Przypisy

Bibliografia